Goulolo ist der Name von:

 einem Suco im osttimoresischen Verwaltungsamt Cailaco, siehe Goulolo (Cailaco)
 einem Suco und Ort im osttimoresischen Verwaltungsamt Letefoho, siehe Goulolo (Letefoho)
 eine Aldeia im osttimoresischen Suco Aituto, siehe Goulolo (Aituto)
 ein Ort im osttimoresischen Suco Aituto, siehe Goulolo (Ort, Aituto)